Milanów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Milanów, gmina rurale
 Milanów, village et siège de cette gmina
de la voïvodie de Mazovie
 Milanów, village du powiat de Garwolin, 
 Milanów, village du powiat de Grójec